Giga kan syfta på:

 giga – ett SI-prefix
 Giga (skivbolag) – ett skivbolag
 Giga – ett fiolliknande musikinstrument, se rebec
 Giga – sjöterm, hala upp (ett segel) till rån
 Mungiga – ett musikinstrument där tonen frambringas genom att man knäpper på en elastisk ståltunga